G — літера латинської абетки.
 
 Прискорення вільного падіння — одиниця прискорення g = 9,80665 м/с2 ,або 10 м/с2 
 G — символ, яким позначається амінокислота гліцин або гамети у біології.
 G - гравітаційна стала у фізиці